Celia:
 Celia — подрод жесткокрылых насекомых рода жуков-тускляков из семейства жужелиц.
 Celia (певица) — сценическое имя румынской певицы Иоаны Кристины Соколан ().
 Celia — голосовой помощник Huawei.